

Літтл-Бритен Тауншип — селище в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія
 Літтл-Бритен — переписна місцевість, штат Пенсильванія